Francesco Forgione (n. 1960) – politico italiano, presidente della Commissione parlamentare Antimafia dal 2006 al 2008
 Mario Forgione (1933-1999) – giornalista e saggista italiano
 Francesco Forgione, nome anagrafico di Padre Pio da Pietrelcina